— политические меры сёгуната Токугава, направленные на подавление антиправительственной оппозиции и инакомыслия в Японии. Длились на протяжении 1858—1859 годов. Названы по девизу правления Ансэй (1854—1859). Тогдашнее название — репрессии года огненного коня ().

История 
Инициатором репрессий выступил глава правительства, тайро Ии Наосукэ. Причинами политических чисток были протесты оппозиции против подписания неравноправных договоров с пятью государствами и назначения на должность сёгуна Токугавы Иэмоти. В ходе репрессий пострадало свыше 100 человек, среди которых были лидеры изоляционистского движения «Сонно Дзёи», сторонники Токугавы Ёсинобу, критики сёгуната. Репрессии закончились в 1859 году, а политические преследования — в 1860 году, после гибели Ии Наосукэ во время инцидента у ворот Сакурада.

Репрессированные

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Период Эдо
Японские исторические термины